ISO 3166-2:GY — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Гайанe. Стандарт охватывает 10 регионов Гайаны. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Гайаны — GY и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный двухбуквенный код в образован созвучно: названию, аббревиатуре названия регионов. Геокоды регионов Гайаны являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — GY, присвоенного Гайане в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Гайаны 

Геокоды 10 регионов административно-территориального деления Гайаны.

Геокоды пограничных Гайане государств 
 Суринам — ISO 3166-2:SR (на востоке),
 Бразилия — ISO 3166-2:BR (на юге),
 Венесуэла — ISO 3166-2:VE (на западе).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Гайаны

Ссылки 
 Геокоды Гайаны 

2:GY